Angerville puede referirse a: 

 Angerville, comuna de Calvados.
 Angerville, comuna de Essonne.